Мадле́н Лёме́р (, 1845 — 8 апреля 1928, Париж) — французская художница, специализировавшаяся в изображении цветов и жанровой живописи. Во время Прекрасной эпохи была названа императрицей роз.

Биография и творчество 
Мадлен Лёмер содержала салон в своём особняке в доме № 31 по улице Монсо в Париже (VIII округ), где собирала французских и европейских деятелей культуры, аристократов и политиков. Среди её гостей часто бывали великая княгиня Мария Павловна, принцесса Бонапарт, графиня Греффюль, герцогиня д'Юзес, графиня де Пурталес, герцог и герцогиня де Ларошфуко, Марсель Пруст (который вывел её как мадам Вердюрен в своём романе «В поисках утраченного времени», а её акварели иллюстрировали его первую книгу «Забавы и дни»), Рейнальдо Ан, Викторьен Сарду, Ги де Мопассан, Поль Бурже, Франсуа Коппе, поэт Робер де Монтескью, композиторы Камиль Сен-Санс, Жюль Массне, оперная певица Мария Ван Зандт, знаменитые актёры Сара Бернар, Режан, Люсьен Гитри, художники Жан-Луи Форен, Пюви де Шаванн, Детайль, Бонна, Мадрасо, Антонио де ла Гандара, политики Поль Дешанель, Раймон Пуанкаре, Эмиль Лубе, послы России, Италии, Германии, генералы и др.

У неё была история любви с Александром Дюма сыном, который сказал: «После Бога именно она создала больше всех роз».

Мадлен Лёмер также является автором иллюстраций к романам «Утехи и дни» (1896) Марселя Пруста, «Аббат Константин» (887) Людовика Галеви, «Флирт» (1890) Поля Эрвье и стихам французского писателя-эстета Робера де Монтескью.

Лёмер вместе с художницей Луизой Бреслау стала одной из двух женщин-членов Национального общества изящных искусств, воссозданного в 1890 году Эрнестом Мейссонье совместно с Огюстом Роденом, Жюлем Далу и Пьером Пюви де Шаванном.

Мадлен Лёмер входила в состав делегации французских женщин-художников на Всемирной выставке 1893 года в Чикаго, представленной в «Женском павильоне». Она исполнила официальный плакат и обложку каталога.

В 1906 году Мадлен Лёмер была награждена Орденом Почётного легиона.

Галерея

См. также 
 Хозяйки литературных салонов

Примечания

Литература 
 Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути: М.Пруст «В поисках утраченного времени» [: лекции 1984—1985 гг. ] / Редактор И. К. Мамардашвили. СПб.: Русский Христианский гуманитарный институт, 1997. — 571 с. — ISBN 5-88812-049-9
 
 Emmanuelle Lévesque, Femmes peintres et salons au temps de Proust, de Madeleine Lemaire à Berthe Morisot, catalogue de l’exposition du Musée Marmottan Monet, éd. Hazan, Paris, 2010, ISBN 2-7541-0454-2
 Henri Raczymow, Le Paris retrouvé de Marcel Proust, Paris, Parigramme, 2005, pp. 102—127

Художницы Франции XIX века
Художницы Франции XX века
Художники-иллюстраторы Франции
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Кавалеры ордена Почётного легиона
Прототипы персонажей цикла романов «В поисках утраченного времени»
Александр Дюма (сын)